Pogány Béla (Geőbel; 1882–1953) újságíró, szerkesztő, rendező
Pogány Béla (1887–1943) fizikus, geofizikus, egyetemi tanár, a MTA rendes tagja
M. Pogány Béla (Perl; 1896–1962) író, kritikus, esszéista
Pogány Béla (1942–2019) oktatáskutató, ruszista